Batalla ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Batalla (1926–1998), uruguayischer Politiker und Vizepräsident
 Oriol Roca Batalla (* 1993), spanischer Tennisspieler
 Pablo Batalla (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Perla Batalla, Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Battaglia
 Bataille